Крахмальников — фамилия; имеет женскую форму Крахмальникова.

Известные носители 
 Крахмальников, Абрам Вольфович — основатель «Конфетной и пряничной фабрики» в Одессе.
 Крахмальников, Лев Абрамович (1864―1915) — основатель Торгового Дома «Братья Крахмальниковы».
 Крахмальников, Рафаил Григорьевич (1889—1968) — критик, публицист.
 Крахмальников, Яков Абрамович (1860―1912) — основатель Торгового Дома «Братья Крахмальниковы».

 Крахмальникова, Зоя Александровна (1929—2008) — советский и российский литературовед, публицист.